Еміль Аколла — французький юрист, соціаліст і антимілітарист
 Кендіс Аккола — американська акторка, співачка, авторка пісень й активістка ЛГБТ-руху